Ovo je popis filmova proizvedenih i objavljenih pod natpisom Walt Disney Pictures (poznat kao takav od 1983., a Never Cry Wolf je bio prvijenac) i filmova objavljenih pod imenom prethodnika matične tvrtke Walt Disney Productions (1929. – 1986.). Većina ovdje navedenih filmova distribuirana je u kinima Sjedinjenim Američkim Država od strane distribucijskog odjela tvrtke Walt Disney Studios Motion Pictures (ranije poznata kao "Buena Vista Film Distribution Company" (1953. – 1960.), "Buena Vista Distribution Company" (1960. – 1987.) i "Buena Vista Pictures Distribution" (1987. – 2007.). Disneyjeve dugometražne filmove nastale prije animiranog filma Petar Pan (1953.) izvorno je distribuirao RKO Radio Pictures, a sada ih distribuira Walt Disney Studios Motion Pictures. Neki filmovi u produkciji Walt Disney Picturesa također će biti objavljeni pod uslugom streaming platforme matične tvrtke, Disney+.

Ovaj popis organiziran je po datumu i filmskim / animacijskim studijima i obuhvaća filmove sa stvarnim glumcima, animirane igrane filmove (uključujući filmove koje su razvili i producirali Walt Disney Animation Studios, Pixar Animation Studios i DisneyToon Studios) i dokumentarne filmove (uključujući naslove iz serije "True-Life Adventures" i filmove u produkciji Disneynature odjela), prikazuju se i filmovi u produkciji Marvel Studija,  Lucasfilm, 20th Century Studios, Searchlight Pictures i Blue Sky Studija jer se distribuiraju putem Walt Disney Studios Motion Picturesa od njihove akvizicije.

Walt Disney Animation Studios (Disneyjevi klasici) 
Ovo je popis animiranih filmova koji su objavljeni u kinima a producirao ih je Walt Disney Animation Studios.

Walt Disney Pictures

Igrana adaptacija i remake animiranih filmova 
Film Lady and the Tramp je jedini s ovog popisa koji nije distribuiran u kinima, objavljen je jedino na Disney+-u

Pixar 
Ovo je popis animiranih filmova u produkciji Pixar Animation Studios i koprodukciji Walt Disney Picturesa. Svi ovi filmovi su snimljeni u CGI-u.

DisneyToon Studios (1990. - 2018.) 
Od 2002. godine filmovi koje je Disneytoon snimio često su imali proračune manje od 15 milijuna dolara za produkciju, a uzeli su 100 milijuna dolara prodaje i najma.

Disneynature

Blue Sky Studios

Searchlight Pictures

20th Century Studios

Lucasfilm 
Ovo je popis filmova koje je distribuirao Walt Disney Studios Motion Pictures

Marvel Studios

Izvori 

Filmski popisi